Michaelerhaus steht für:

 Altes Michaelerhaus in Wien
 Neues Michaelerhaus in Wien

Siehe auch
 Michaelerkirche (Wien) (Pfarrkirche zu St. Michael)
 Michaelerplatz